Seikkula est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1958), patineuse de vitesse américaine
 (1914-2001), actrice finlandais
Timo Seikkula (né en 1978), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois